Chór Cecyliański – krakowski chór męski założony w roku 1923 przez franciszkanina, włoskiego muzyka i kompozytora, Bernardino Rizziego.

Historia 
Pierwsze koncerty Chóru Cecyliańskiego w pełnym, tzn. chłopięco-męskim składzie, miały miejsce jesienią 1925. Program koncertów był przeważnie dwuczęściowy i składał się zarówno z pieśni sakralnych jak i świeckich. Chór był pierwszym wykonawcą nowych kompozycji swego założyciela. Z początkiem 1927 Województwo w Krakowie zezwoliło na powstanie pełnoprawnego Stowarzyszenia, które i dziś nosi nazwę – Stowarzyszenie Chór Cecyliański w Krakowie. W tym samym roku chór stał się jednym ze współzałożycieli Związku Towarzystw Śpiewaczych i Muzycznych województwa krakowskiego.

W trakcie prowadzenia zespołu przez Rizziego chór śpiewał na Wawelu w czasie powitania najwyższych dostojników państwowych, jak również podczas uroczystości sprowadzenia zwłok Juliusza Słowackiego. Brał udział w żałobnych nabożeństwach po sprowadzeniu do Polski zwłok Henryka Sienkiewicza i po śmierci Karola Szymanowskiego (a współcześnie przy uroczystościach sprowadzenia do Polski prochów Władysława Sikorskiego).

Chór współpracował m.in. z Polskim Radiem (współpraca trwa również do dnia dzisiejszego).

Zasługą Rizziego i Chóru Cecyliańskiego jest wprowadzenie kolęd i pastorałek do programów koncertów wykonywanych na estradach.

W trakcie okupacji niemieckiej Chór Cecyliański swoim śpiewem podtrzymywał ducha narodu. W śpiewie zachowywano polską kulturę a nawet rozwijano ją wykonując nowe utwory polskich kompozytorów. Bazylika OO. Franciszkanów mieszcząca się tak blisko siedziby władz okupacyjnych, mająca w bezpośrednim sąsiedztwie jednostkę wojsk niemieckich była, podobnie jak i inne świątynie w kraju bastionem polskości.Działalność organizacyjna chóru prowadzona była w czasie wojny na zasadach konspiracyjnych. W roku 1941 zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau były prezes chóru, Zygmunt Klewski.

Nagrody i wyróżnienia 
W okresie powojennym Chór nadal występował, zdobywając wiele uznania i nagród. Między innymi w roku 1965, zdobył Laur XX-lecia PRL i I miejsce, w roku 1968 chór został laureatem festiwalu piosenki żołnierskiej dla uczczenia XXV LWP, w roku 1970 znajduje się wśród dziesięciu najlepszych zespołów męskich i uczestniczy w finale konkursu w Warszawie.

Szczególne znaczenie ma wysokie odznaczenie papieskie otrzymane od papieża Pawła VI „Pro Ecclesia et Pontifice”, wręczone Chórowi Cecyliańskiemu 13 czerwca 1974 r. przez kardynała Karola Wojtyłę w Katedrze na Wawelu.

Chór jest odznaczony medalem „Za Zasługi dla Społecznego Ruchu Muzycznego” nadanym przez Z.G.P.Z.Ch.i O. w Warszawie.

Działalność 
Chór uczestniczy swym śpiewem w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Od 22 stycznia 2007 r. Stowarzyszenie Chór Cecyliański w Krakowie jest wpisane do KRS jako Organizacja Pożytku Publicznego. Obecnie chórem dyryguje Tomasz Półtorak.

Zobacz też 

 cecylianizm

Linki zewnętrzne

Bibliografia 
 na podstawie opracowania mgr Stanisława Skarbińskiego

Chóry sakralne
Chóry jednorodne
Chóry w Krakowie